Эдуа́рд-Фердина́нд Петро́вич Бра́дтман (1856—1926) — архитектор, киевский домовладелец, главный архитектор Киева.

Биография 
 В 1878 г. окончил Петербургскую Академию искусств
 В 1886 году получил чин классного художника III степени
 С 1898 г. киевский городской архитектор (совместно с И. Николаевым и А. Кривошеевым)
 С 1903 г. преподавал архитектуру в Киевском художественном училище
 С 1917 г. работал в Киеве районным архитектором

Реализованные проекты 
 Дом по ул. Львовской (ныне Сечевых Стрельцов) 22 (1886);
 Конференц-зал на Всероссийской выставке (1897 г., не сохранился).
 Гостиница «Континенталь» на ул. Николаевской (ныне Городецкого) (1897), сгорела 24.09.41, восстановлена как концертный зал консерватории;
 Театр Соловцова (совместно с Г.П. Шлейфером) на бывш. Николаевской площади (1898);
 Доходный дом И. Маршака, ул. Крещатик, 5 (1899);
 Доходный дом Л. Б. Гинзбурга ул. Городецкого, 9 (1901) с Г.П. Шлейфером;
 Жилой дом по ул. Межигорской 5 (1900);
 Дом барона Гессельбейна ("Колыбели Духа") ул. Николаевская 15, с Г.П. Шлейфером (1901-03);
 Склеп С. М. Сольского на Лукьяновском кладбище (1902);
 Пристройка между мужским реальным училищем св. Екатерины и женской гимназией лютеранской общины на ул. Лютеранськой 18-20 (1902);
 Цирк «Гиппо-Палас» (единственный в Европе двухъярусный цирк, не сохранился) П.С. Крутикова по ул. Городецкого 7 (1903);
 Городское начальное училище Н. Бунге на углу ул. Липской 18/5 и Елисаветской, ныне Филиппа Орлика (1904, архитектор Г. Шлейфер);
 Доходный дом купца 1-й гильдии Ф.Г. Михельсона по ул. Фундуклеевской (ныне Б. Хмельницкого), 10 (Кружевной дом Брадтмана) (1903-04);
 Особняк Аршавского (Дом «плачущей вдовы») по ул. Лютеранская, 23. Особняк был построен для купца первой гильдии С. А. Аршавского в стиле модерн. Центральный ризалит особняка завершает подковообразный щипец с женским маскароном. (1907);
 Церковь св. Серафима Саровского в Пуще-Водице на углу ул. Лермонтовской (ныне Н. Юнкерова) 42 и 7-й линии (1908–1910, соавтор инженер А.И. Тихонов).
 Дачи в Пуще-Водице на улицах Пушкинской (ныне Квитки Цысик) 40-6, Тургеневской (ныне Курортной), 11, Лермонтовской (Юнкерова), 37, 37-А, 47, 69 (начало XX века), ресторан на ул. Лесной;
 Хирургический корпус больницы, основанной купцом Ионой Зайцевым, на ул. Кирилловской, 63. Иудейский молитвенный дом при больнице Зайцева (1911);
 Пожарная часть с каланчой на Подоле Воскресенский переулок 1 (1910-1912);
 Школа / народное училище им. С.Ф. Грушевского. Ул. Кирилловская 164; соавтор В.Г. Кричевский (оформление), 1910–1912;
 Доходный дом Т. Крамской по ул. Большая Васильковская 46 (1911–12);
 Больница Евангельской лютеранской общины ул. Новопавловская (ныне Владимира Винниченко) 9, проект Кольмана, строил инженер М. Михельсон, 1913;
 Дом по ул. Герцена, 6. (1912-14).

Галерея

См. также 
 Эклектизм
 Архитектура модерна

Ссылки 
 Брадтман Эдуард-Фердинанд Петрович
 Словари

Архитекторы-рационалисты
Архитекторы СССР
Архитекторы Украины
Архитекторы Киева
Похороненные на Лукьяновском кладбище
Архитекторы Российской империи
Выпускники Императорской Академии художеств
Преподаватели Киевского художественного училища